Dvinosauria es un clado extinto de temnospóndilos que vivieron desde el finales del período Carbonífero (Bashkiriense) hasta comienzos del período Triásico (Induense). Representan un grupo primitivo de tetrápodos semi o completamente acuáticos que prosperaron y fueron más comunes durante el período Pérmico. Sus características distintivas (apomorfias) corresponden a una reducción en la muesca ótica y 28 o más vértebras presacrales. El clado fue nombrado por Yates y Warren en 2000.

Filogenia 
Cladograma según Englehorn et al. (2008):

Cladograma según Schoch en 2013:

Cladograma según Cisneros et al. en 2015:

La familia Eobrachyopidae podría ser parafilética.

Referencias

Bibliografía 
Foreman, B. C. (1990) A revision of the cranial morphology of the Lower Permian temnospondyl amphibian Acroplous vorax Hotton. Journal of Vertebrate Paleontology: Vol. 10, #3, pp. 390-397 
Laurin, M. & Steyer, J-S (2000) , The Tree of Life Web Project.
Milner, A. R. & Sequeira, S. E. K. (2004) Slaugenhopia texensis (Amphibia: Temnospondyli) from the Permian of Texas is a primitive tupilakosaurid. Journal of Vertebrate Paleontology: Vol. 24, #2, pp. 320-325

Enlaces externos 

 Temnospondyli: Limnarchia en Palaeos